VM i snooker 2020, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 31 juli och 16 augusti 2020 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Engelsmannen Judd Trump var regerande mästare efter att ha besegrat John Higgins med 18–9 året innan, men han åkte ut i kvartsfinalen mot Kyren Wilson.

Segrade gjorde Ronnie O'Sullivan som därmed vann sin sjätte världsmästartitel efter att ha besegrat Kyren Wilson i finalen med 18–8.

John Higgins gjorde högsta breaket i turneringen, ett maximumbreak på 147 poäng.

Prispengar 
Den totala prissumman på 2 395 000 pund fördelades enligt följande:

Pris för maximumbreak
Bonus för eventuella maximumbreaks delades ut enligt följande:

John Higgins erhöll 40 000 pund för sitt maximumbreak i huvudturneringen och 15 000 pund för högsta breaket i turneringen.

Huvudturnering 
De 16 främsta på världsrankingen var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta avgjordes genom lottning.

Final

Referenser

Källor
 snooker.org

Snooker
2020
Sportevenemang i Sheffield
2020 i Storbritannien
Sportåret 2020